

Cinéma 
 , western réalisé par Jack Conway et Howard C. Hickman en 1921 ;
 The Killer : film réalisé par Chu Yuan sorti en 1972 ;
 , film réalisé par John Woo en 1989 ;
 , court métrage belge réalisé par Marc Levie en 1993 ;
 , film réalisé par Hasnain Hyderabadwala en 2006 ;
 , court métrage d'horreur américain réalisé par David A. Nelson en 2007 ;
 The Killer, film américain de David Fincher et prévu en 2023.

Musique 
 « The Killer », surnom donné au chanteur et pianiste américain Jerry Lee Lewis.

Voir aussi